Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Igor' Kunicyn che hanno battuto in finale Simon Larose e Michael Tebbutt 6-1, 64-7, 6-3.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 Jordan Kerr /  Tuomas Ketola (semifinali)

 Denis Golovanov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Ivo Heuberger /  Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2001